Okręty US Navy o nazwie USS „Persistent”

 Pierwszy USS „Persistent” (PYc-48) był jachtem patrolowym. Wszedł do służby w 1940 roku.
 Drugi USS „Persistent” (MSO-491) był trałowcem. Wszedł do służby w 1956 roku.
 Trzeci USNS „Persistent” (T-AGOS-6) był okrętem badawczym. 

Persistent